

Geografia 
 Paiva – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais, parte della mesoregione della Zona da Mata e della microregione di Juiz de Fora
 Paiva – affluente del fiume del Douro in Portogallo

Persone 
 António da Costa Paiva (1806-1879) – medico portoghese
 Félix Paiva (1877-1965) – giurista, giornalista e politico paraguaiano
 Guillermo Paiva (1997) – calciatore paraguaiano
 Jorge Américo Rodrigues Paiva (1933) – botanico portoghese
 Leandro Paiva (1994) – calciatore uruguaiano
 Marcelo Rubens Paiva (1959) – scrittore, giornalista e sceneggiatore brasiliano
 Nestor Paiva (1905-1966) – attore statunitense
 Sílvio Paiva (1958) – ex calciatore brasiliano
 Vanderlei Paiva Monteiro (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano